Чернігівський артклуб (часто просто «Арт-клуб») — культурно-мистецький заклад в центрі міста Чернігів; значний культурний осередок міста й регіону.

Історія 
Заснований в 1991 році, як структурний підрозділ Обласного навчально-методичного центру культури і мистецтва.

Виставки 2014 року

Персональна виставка Сергія Тарабари 
15 травня 2014 року відкрилася персональна фотовиставка відомого чернігівського фотографа і вікіпедиста Сергія Тарабари.

Заключна виставка 2014 року 
25 грудня 2014 відкрилася заключна фотовиставка року — «Ракурс-2014». На ній були представлені роботи починаючи з 1970-80-х років і до сучасних робіт початківців.

Артпроєкти та колективи 
Дія дитячо-юнацький театр естради «Феєрія», лауреат міських, всеукраїнських і міжнародних фестивалів (керівник — О. И. Присенайло) і творче об'єднання «Арт-студія» (керівник — О. М. Краснопольська).

Клуби 

В «Арт-клубі» діють такі клуби:
 народний аматорський фотоклубу «Чернігів» (керівник — М. Г. Дульцев);
 клуб творчої інтелігенції «Оберіг» (керівник — А. В. Матюшенко);

Співпраця 
Клуб співпрацює зі студією художників-любителів «Деснянська палітра», а також з великою кількістю інших культурних організацій міста.

Див. також 
 Інтермеццо (КМЦ)

Примітки

Посилання 

 Стаття на сайті чернігівського обславного навчально-методичного центру культури і мистецтв 
 Анонси подій на сайті департаменту культури і туризму, національнотей та релігій Чернігівської обласної держадміністрації 
 Єпископ Іларіон відвідав чернігівський арт-клуб 
 Арт-клуб  на сайті map.cn.ua
 Все ж таки Чернігів — місто талантів 
 Відкрилася ювілейна фотовиставка «Ракурс-2014»  на ВікіНовинах, 25 грудня 2014

Культура Чернігова
Клуби і товариства
Мистецькі організації України